Miejscowości w Rosji:
 Wiktorowka – wieś w sielsowiecie skoworodniewskim rejonu chomutowskiego w obwodzie kurskim
 Wiktorowka – centrum administracyjne sielsowietu wiktorowskiego w rejonie korieniewskim obwodu kurskiego
 Wiktorowka – wieś w sielsowiecie michajłowskim rejonu rylskiego w obwodzie kurskim
 Wiktorowka – wieś w sielsowiecie małołokniańskim rejonu sudżańskiego w obwodzie kurskim